Сузегана () — коммуна в Италии, располагается в провинции Тревизо области Венеция.

Население составляет 11 367 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 245 чел./км². Занимает площадь 44 км². Почтовый индекс — 31058. Телефонный код — 0438.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Maria Ausiliatrice), а также Beata Giuliana di Collalto. Праздник ежегодно празднуется 24 мая.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта